All Night Long puede referirse a:

Películas 
 All Night Long (1962), película dirigida por Basil Dearden.
 All Night Long (1981), película protagonizada por Barbra Streisand y Gene Hackman.
 All Night Long (1992), película dirigida por Katsuya Matsumura.

Álbumes 
 All Night Long (1956), álbum de Kenny Burrell.
 All Night Long (1978), álbum de Sammy Hagar.
 All Night Long (1981), álbum de Shirley Horn.
 All Night Long (1992), álbum de Junior Kimbrough.
 All Night Long (2010), álbum de Buckcherry.

Canciones 
 «All Night Long» (1979), canción de Scorpions.
 «All Night Long» (1983), canción de Lionel Richie.
 «All Night Long» (1998), canción de Common.
 «All Night Long» (2008), canción de Simon Mathew.
 «All Night Long» (2010), canción de Buckcherry.
 «All Night Long» (2010), canción de Alexandra Burke.
 «All Night Long» (n/d), canción de Ami Suzuki.